Групповой этап Лиги чемпионов АФК 2022 - основной этап главного клубного футбольного турнира Азии, который определит 16 команд для решающего раунда плей-офф.

Формат
40 команд разделены на 10 групп по 4 команды в каждой. Здесь, как и во всём турнире применяется правило «регионов» (Восток и Запад). В каждой зоне выступают одинаковое количество команд, а именно 20. 

Этап разыгрывается в два круга («дома» и «в гостях»), однако в этом сезоне (как и в предыдущем) каждая группа будет играть в одной стране, за исключением востока. Группы восточной части проведут матчи в разных странах. Именно поэтому правила выездного гола в групповом турнире не применяются. 

Победители групп напрямую проходят в плей-офф. А вот команды, занявшие вторые места распределяются согласно рейтингу (с применением правила «регионов») и лишь 3 лучшие от каждой зоны проходят дальше.

Команды

Матчи

Группа А

Результаты

Группа В

Результаты

Группа С

Результаты

Группа D

Результаты

Группа Е

Результаты

Группа F

Результаты

Группа G

Результаты

Группа Н

Результаты

Группа I

Результаты

Группа J

Результаты

Рейтинг команд, занявших вторые места

Запад

Восток

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 ЛЧ АФК 2022 (групповой этап)

2022
Футбол в Азии в 2022 году